Schiwy ist der Familienname folgender Personen:

 Günther Schiwy (1932–2008), deutscher Schriftsteller und Verlagslektor
 Peter Schiwy (* 1936), deutscher Jurist und NDR-Intendant